Кусаган-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Кусаган-Кёлюе — озеро, между р.Шапка и р.Кыра-Тирехтях, Республика Саха (Якутия), координаты 68°46’с. ш. 124°52’в. д..
 Кусаган-Кёлюе — озеро,  в левобережье р.Бюгюех-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты 68°18’с. ш. 153°02’в. д..

Примечания

См. также 
 Кусаган
 Кусаган-Кюель